Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wally Masur e Kim Warwick che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)
 Sam Giammalva Jr. /  Steve Meister (primo turno)

 Mike Bauer /  Scott Davis (quarti di finale)
 Drew Gitlin /  Craig A. Miller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1983